

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Catalán est un cratère d'impact situé sur la face visible de la Lune, nommé en l'honneur du spectroscopiste espagnol .
 (13178) Catalan est un astéroïde de la ceinture principale, nommé en l'honneur du mathématicien franco-belge Eugène Charles Catalan.

Mathématiques 
Plusieurs concepts sont dus au mathématicien franco-belge Eugène Charles Catalan :
 la conjecture de Catalan, devenue un théorème depuis qu'elle a été démontrée en 2002 ;
 la constante de Catalan, une constante mathématique intervenant en analyse ;
 les nombres de Catalan, des nombres entiers utilisés en analyse combinatoire ;
 les nombres de Catalan-Mersenne, une sous-suite des nombres de Mersenne ;
 les solides de Catalan, les polyèdres duaux des solides d'Archimède.

Sciences humaines et sociales 
 Le catalan est une langue romane.
 Le catalan méridional est un dialecte catalan parlé dans la Communauté valencienne (Espagne).
 Les Catalans sont un peuple habitant la Catalogne ou les Pays catalans.
 Les Catalans de Sardaigne sont un groupe ethnique de langue catalane, en Sardaigne (Italie).

Culture et société 
 Le Catalan est un train rapide de la SNCF.
 Une barque catalane est un un type de navire de pêche.
 La partie catalane est une ouverture au jeu d'échecs.

Patronyme 

 Blanca Catalán de Ocón (1860-1904), une botaniste espagnole ;
 Camille Catalan (1889-1951), un homme politique français ;
 Eugène Charles Catalan (1814-1894), un mathématicien franco-belge ;
 Juan Francisco Marco y Catalán (1771-1841), un cardinal espagnol ;
 , un spectroscopiste espagnol ;
 Zaida Catalán (1980-2017), une femme politique suédoise.

Toponyme 

 les Pays catalans, les territoires de culture catalane (en Espagne, en France et en Italie).

Espagne 
 le Système méditerranéen catalan, l'ensemble de deux chaînes de montagnes, la Cordillère prélittorale catalane et la Cordillère littorale catalane ;

France 
 Les Catalans, un quartier de Marseille ;

Italie 
 le rocher du Catalan, une île proche de la Sardaigne ;

Royaume-Uni 
 , une baie et un village de pêcheurs à Gibraltar.

Turquie 
 , un village du district d'İvrindi (province de Balıkesir) ;
 , un village du district de Karaisalı (province d'Adana).